Сахарная промышленность Кубы исторически является одной из главных отраслей экономики Кубы.

История 
Выращивание сахарного тростника началось в колониальные времена. 

До начала XVII века основной формой землевладения являлись крупные скотоводческие хозяйства, но с начала XVII века начался вывоз в Испанию тростникового сахара. В середине XVIII века на острове начался процесс дробления скотоводческих латифундий, на месте которых возникали сахарные и табачные плантации, в результате здесь окончательно складывается класс землевладельцев-креолов. В конце XVIII века на Кубе имелось 478 плантаций сахарного тростника (не считая мелких хозяйств). К началу XIX века на Кубе складывается многоукладная система экономики, начинается развитие капиталистических отношений (связанное с переходом к использованию наёмного труда на крупных латифундиях), ускоряется развитие сахарной промышленности и связанных с ней отраслей экономики.

Восстание 1791 - 1803 гг. на Гаити превратило Кубу в одного из главных поставщиков сахара на мировой рынок.

В 1818 году Испания предоставила острову право свободной торговли

В 1830-е годы начинается процесс концентрации в сахарном производстве: мелкие предприятия («инхенио») вытесняют крупные «сентрали», на которых применяется труд колонов и наёмных рабочих. 

В 1848 году (после того, как были освобождены негры-рабы во французских колониях Вест-Индии) на острове началось крупное восстание негров, которое было жестоко подавлено, но власти были вынуждены в 1854 году освободить часть негров из рабства.

В 1868 году началось восстание под руководством Карлоса Мануэля Сеспедеса продолжавшееся десять лет и завершившееся подписанием в 1878 году договора в Занхоне, в соответствии с которым в 1880—1885 годы было произведено освобождение негров-рабов, а в 1886 году рабовладение было официально запрещено. Эти события оказали влияние на состояние и развитие сахарной промышленности острова. 

В 1891 году на острове было произведено 725 000 тонн сахара. 

В том же 1891 году между США и Испанией был заключён торговый договор, в результате которого влияние США на экономику Кубы существенно усилилось (в 1894 году, когда договор был отменён, США импортировали 75 % кубинского сахара).

1898—1958 

В 1898 году, после окончания войны за независимость Куба перешла под контроль США (американская оккупация острова продолжалась до 20 мая 1902 года, в 1903 году была принята «поправка Платта», разрешавшая США вводить на Кубу войска без санкции со стороны правительства). Таким образом, Куба была фактически превращена в полуколонию США.

В 1899 году была создана "", начавшая скупать сахарные заводы и сахарные плантации, принадлежавшие испанцам и кубинцам. Уже в 1902 году 80% урожая сахара принадлежало американскому сахарному тресту. 

В 1905 году продукция 29 сахарных заводов, принадлежавших США, составляла 21% от объёма производства всей промышленности острова, при этом около 90% экспорта сахара-сырца направлялось в США.

Первая мировая война вызвала рост спроса и цен на сахар, интенсивное развитие кубинской сахарной промышленности (в 1915 году была создана Кубинская корпорация тростникового сахара, а в 1918 году Куба обеспечивала около половины мирового производства сахара), однако окончание войны и начавшийся вслед за ней экономический кризис ухудшил положение в стране. В 1917—1918 годы по стране прокатилась волна забастовок и восстаний, которые стали причиной оккупации острова американскими войсками в 1917—1922 годы. Вследствие экономического кризиса 1920—1921 года кредитно-финансовая сфера, внешняя торговля и промышленность страны переходят под управление американских банков и компаний. Значительная часть инвестиций США в этот период поступала в плантационное земледелие и сахарную промышленность.

Введение 17 января 1920 года "сухого закона" в США способствовало увеличению объёмов производства спиртных напитков на Кубе (сырьё для изготовления которых в значительной степени обеспечивала сахарная промышленность острова). В нелегальной торговле алкоголем принимал участие кубинский диктатор Ф. Батиста.

Начавшийся в 1929 году всемирный экономический кризис тяжело отразился на экономике страны, объёмы внешней торговли в 1929—1933 годы сократились в четыре раза. В 1930 году правительством Кубы была подписана международная сахарная конвенция («план Чедберна»), в соответствии с которой экспорт сахара был уменьшен до 3,4 млн тонн. В результате, уже в 1931 году количество безработных увеличилось до 500 тыс. чел. (1/8 населения Кубы). Принятый США в 1930 году закон о повышении таможенных тарифов осложнил положение кубинской сахарной промышленности, и в 1929 - 1933 гг. экспорт сахара сократился в четыре раза.

В июне 1934 года США ввели систему квот на импорт кубинского сахара. В 1935 году США снизили квоту на импорт кубинского сахара до 2,3 млн тонн в год, что ещё больше ухудшило обстановку в стране.

В целом, в первой половине 1930-х годов Куба представляла собой типичную тропическую полуколониальную страну. Основой экономики являлось монокультурное сельское хозяйство. Основными экспортными товарами являлись тростниковый сахар и табак (в 1934 году они составляли свыше 90 % объёма экспорта). При этом, посевы зерновых для внутреннего употребления были сравнительно невелики, и не обеспечивали потребности страны в продовольствии (35 % импорта составляли продукты питания).

В течение Второй мировой войны, с 1939 по 1945 годы приток денежных средств и поставки товаров из стран западной Европы практически прекратились и основным источником финансирования являлись реинвестиции. В этот период США стали единственным поставщиком промышленных изделий и горючего для Кубы, а также основным рынком сбыта продукции национальной экономики.

В 1947 году США снизили квоты на кубинский сахар, что привело к проблемам в кубинской сахарной промышленности.

В 1952/1953 годы производство сахара составляло 5,8 млн. тонн.

В феврале - марте 1955 года в стране начались забастовки рабочих сахарной промышленности и железнодорожного транспорта, к которым присоединились другие категории населения, в декабре 1955 года - всеобщая забастовка работников сахарной промышленности.

По состоянию на 1958 год на Кубе имелось 160 сахарных заводов. Поскольку сахарный тростник не переносит дальних перевозок и сколько-нибудь длительного хранения (уже через сутки содержание сахара в срезанном тростнике значительно уменьшается), сахарные заводы были связаны с плантациями сахарного тростника сетью узкоколейных железнодорожных линий, шоссейных и грунтовых дорог.

1959—1991 
После победы Кубинской революции в январе 1959 года США прекратили сотрудничество с новым кубинским правительством и стремились воспрепятствовать получению Кубой помощи из других источников. Власти США ввели санкции против Кубы (в частности, уже 6 июля 1960 года правительство США приняло закон о сокращении импорта кубинского сахара в США). Кроме того, США поставили перед Канадой, другими странами-союзниками по блоку НАТО и Японией вопрос о «солидарных действиях в отношении Кубы» (которые включали сокращение закупок кубинского сахара).

Начались бомбардировки предприятий сахарной промышленности и полей сахарного тростника самолётами без опознавательных знаков:
 так, 26 октября 1959 года прилетевший из США легкомоторный самолёт сбросил две зажигательных бомбы на сахарный завод "Ниагара" (Niagara Sugar Mill) в провинции Пинар-дель-Рио. Он был сбит огнём с земли (обломки самолёта и найденная в кабине полётная карта с маршрутом из США были представлены на пресс-конференции иностранным журналистам).
 21 января 1960 года двухмоторный гидроплан типа "Каталина" сбросил зажигательные бомбы на поля сахарного тростника, в результате было уничтожено 1 млн. арроб тростника;
 18 февраля 1960 года при бомбардировке сахарного завода "Эспанья" в провинции Матансас взорвался самолёт (найденные на месте крушения документы позволили установить, что пилотом являлся гражданин США Robert Frost)

В ответ на действия правительства США, 6 августа 1960 года правительством Кубы были национализированы 36 сахароперерабатывающих заводов, принадлежавших США. Кроме того, началось развитие торгово-экономических отношений Кубы с СССР и другими социалистическими странами (в том числе, продажи кубинского сахара).

10 октября 1960 года правительство США установило полное эмбарго на поставки Кубе любых товаров (за исключением продуктов питания и медикаментов).

В ходе вторжения "бригады 2506" в апреле 1961 года сахарный завод "Австралия" ("Australia Sugar Mill"), находившийся в 30 км от Плайя-Ларга (места высадки 2-го и 5-го батальонов бригады) и в 74 км от Плайя-Хирон (места высадки основных сил бригады) стал важным опорным пунктом кубинских войск. Изначально здесь находились 7 вооружённых винтовками бойцов народной милиции, в дальнейшем - штаб всех кубинских войск, участвовавших в разгроме сил вторжения. 19 апреля 1961 года пять бомбардировщиков B-26 интервентов вылетели для бомбардировки сахарного завода "Австралия", но были встречены двумя самолётами Т-33 ВВС Кубы и пулемётным огнём с земли. В результате, два B-26 с экипажами из граждан США были сбиты, один из них упал на поле сахарного тростника перед заводом "Австралия" (после окончания боевых действий поле было очищено от обломков и восстановлено).

В 1961 году производство сахара составило 6,7 млн. тонн.

Во второй половине 1963 года правительство Ф. Кастро выступило с программой экономического развития страны, предусматривавшей первоочередное развитие производства сахара и других экспортных отраслей с целью создания на этой основе накоплений для последующей индустриализации.

В 1963 году, после того, как из СССР были получены первые погрузчики, началась механизация процесса уборки сахарного тростника (к 1969 году с использованием механизации убирали 50 % урожая сахарного тростника).

Одним из направлений операции "Мангуст", проводимой ЦРУ против Кубы являлся подрыв сельского хозяйства (в том числе, уничтожение плантаций сахарного тростника). В 1964 году на территории провинции Санкти-Спиритус с самолёта было сброшено желатинообразное вещество. После этого, 2 июня 1964 года Фидель Кастро выступил с официальным заявлением о начале бактериологической войны против Кубы. Власти США объявили о непричастности к происшедшему (однако после ареста в 1968 году иностранца, попытавшегося распылить вызывающий гибель сахарного тростника вирус colletotrichum falcatum у правительства Кубы появились доказательства применения бактериологического оружия, а спустя тридцать лет о проведении "специальных мероприятий" было упомянуто в рассекреченных документах ЦРУ).

В 1964 году было создано министерство сахарной промышленности Кубы (Ministerio del Azúcar).

В результате механизации сельского хозяйства, увеличения использования удобрений, реконструкции сахарной промышленности и расширения плантаций сахарного тростника в 1970 году Куба добилась рекордного в своей истории производства сахара - 8,5 млн. т..

В 1972 году правительством Кубы была принята комплексная программа социалистической экономической интеграции, в соответствии с которой были определены внешнеэкономические приоритеты в товарообороте с социалистическими странами. Программа предусматривала развитие производства сахара, никеля, использование продуктов переработки сахарного тростника для производства целлюлозы и бумаги, тропическое плодоовощеводство.

В 1979 году правительство Кубы провозгласило курс на бережное потребление ресурсов и расширенное использование местного сырья и вторичную переработку отходов - так, багассу и отходы при переработке сахарного тростника использовали для производства целлюлозы и комбикорма для свиней).

В начале 1980-х годов в связи со снижением мировых цен на сахар, поступления в бюджет несколько уменьшились, и правительство Кубы увеличило производство цитрусовых (на экспорт) и корнеплодов (для внутреннего рынка).

К началу 1980-х годов основой экономики Кубы по-прежнему оставалось производство сахара, от которого зависело несколько отраслей промышленности (кондитерская, спиртовинодельческая, химическая…), сельского хозяйства (использование отходов) и транспортная система. Тем не менее, к этому времени на Кубе была преодолена зависимость экономики от экспорта тростникового сахара, табака и рома, созданы ряд отраслей современной индустрии. При Академии наук Кубы действовали шесть опытных сельхозстанций станций по селекции сахарного тростника.

В 1981 году между Кубой, СССР, ГДР и Болгарией было подписано "Генеральное соглашение о комплексном развитии производства сахара в Республике Кубе", которое способствовало развитию сахарной промышленности Кубы и её техническому переоснащению новым оборудованием за счёт продаж тростникового сахара в страны СЭВ, а странам СЭВ позволяло не расширять производство сахара из сахарной свеклы, а использовать свои сельскохозяйственные земли под более рентабельные в местных условиях культуры.

В середине 1980х годов кубинскими, болгарскими и советскими специалистами было проведено аэрокосмическое спектрометрирование сахарных плантаций страны (совместная кубинско-советско-болгарская команда специалистов вела съёмку плантаций с земли, болгарские специалисты проводили аэрофотосъёмку на легкомоторных самолётах, а советская орбитальная станция «Салют-7» - съёмку из космоса); собранные данные обеспечили возможность оперативного анализа содержания сахара в растущем сахарном тростнике.

В 1987 и 1988 годы производство сахара составляло 7,3 млн. тонн в год.

После 1991 

Распад СССР и последовавшее разрушение торгово-экономических и технических связей привело к ухудшению состояния экономики Кубы в период после 1991 года. Правительством Кубы был принят пакет антикризисных реформ, введён режим экономии. Основой экономики в начале 1990-х вновь становится сахарная промышленность (в 1992 году имелось 154 завода, объём производства составлял 7 млн тонн сахара в год).

В октябре 1992 года США ужесточили экономическую блокаду Кубы и ввели новые санкции (Cuban Democracy Act).

В сезоне 1993-1994 гг. Куба произвела 4 млн. тонн сахара.

12 марта 1996 года конгресс США принял закон Хелмса-Бёртона, предусматривающий дополнительные санкции против иностранных компаний, торгующих с Кубой. Судам, перевозящим продукцию из Кубы или на Кубу, запрещено заходить в порты США. В результате, к 2002 году объем производства сахара сократился до 3,4 млн. тонн.

В 2004 году в стране действовали около 170 сахарных заводов (большая часть которых была построена или реконструирована в период с 1960 по 1991 год при помощи со стороны СССР, Польши и Чехословакии).

В 2006 году было произведено 2,36 млн. тонн сахара.

Примечания

Литература 
 Ramiro Guerra y Sanchez. La industria azucarera de Cuba. La Habana, 1940
 F. Ortiz. Contrapunteo cubano del Tabaco у el Azucar. La Habana, 1963.
 Х. ле Риверенд. Экономическая история Кубы. [пер. с исп.], М., "Наука", 1967.
 А. Д. Бекаревич. Куба: внешнеэкономические отношения, М., 1970.
 Б. Н. Семевский. Экономическая география Кубы. Ленинград, "Наука", 1970. - 219 стр.
 A. Silva. Cuba y el mercado internacional azucarero. La Habana, 1971.
 El aumento de la produccion canera por caballeria influira en la reduccion de los costos // газета "Granma" от 11 сентября 1984 стр.1 

Экономика Кубы
Куба